Tießler oder Tiessler ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Tiessler (1905–1951), deutscher Jurist und Oberbürgermeister von Kattowitz
 Walter Tießler (1903–1984), deutscher Reichsamtsleiter der NSDAP